Cayenne kan syfta på:

 Cayenne –  en stad i Franska Guyana
 Cayenne (kortspel) –  ett kortspel för fyra deltagare
 Cayenne (musikgrupp) –  en tjejtrio från Sverige
 Cayennepeppar –  en krydda
 Porsche Cayenne – Porsche Cayenne, SUV